Яблоновский сельский совет ()

Закарпатская область 
 Яблоновский сельский совет — Мукачевский район.

Ивано-Франковская область 
 Яблоновский сельский совет — Галичский район.

Киевская область 
 Яблоновский сельский совет — Белоцерковский район.
 Яблоновский сельский совет — Кагарлыкский район.
 Яблоновский сельский совет — Макаровский район.

Львовская область 
 Яблоновский сельский совет — Бусский район.

Тернопольская область 
 Яблоновский сельский совет — Гусятинский район.

Хмельницкая область 
 Яблоновский сельский совет — Деражнянский район.

Черкасская область 
 Яблоновский сельский совет — Каневский район.
 Яблоновский сельский совет — Лысянский район.

Черниговская область 
 Яблоновский сельский совет — Прилукский район.

См. также 
 Яблоневский сельский совет